Čelopek
Čelopek, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ;
Qellapek/Čelopek, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Lipjan/Lipljan, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
Çallapek/Čelopek, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć.
Čelopek, un village de Macédoine situé dans la municipalité de Tetovo, district de Tetovo.